DI eller Di kan syfta på:

 DI – en svensk näringslivsinriktad dagstidning, se Dagens Industri
 DI – ett webbradioföretag, ser Digitally Imported
 DI –  en tidigare svensk statlig högskola i Stockholm, se Dramatiska institutet
 DI – 501 med romerska siffror
 Di – ett forntida icke-kinesiskt folk, se Beidi (nomadfolk)
 Di (folk) – en kinesisk folkgrupp
 Di (gud) – en kinesisk gud
 Di (instrument) – en kinesisk flöjt
 Di (mjölk) – däggdjurshonors utsöndrande av mjölk till ungar